Villas Boas bzw. Villas-Boas ist der Familienname folgender Personen:

 André Villas-Boas (* 1977), portugiesischer Fußballtrainer
 Cláudio Villas Bôas (1916–1998), brasilianischer Forschungsreisender 
 Francisco José Villas-Boas Senra de Faria Coelho (* 1961), portugiesischer Weihbischof
 João Villas-Boas (* 1982), portugiesischer Schauspieler
 Leonardo Villas Bôas (1918–1961), brasilianischer Forschungsreisender 
 Luís Villas-Boas (auch Luiz Villas-Boas; 1924–1999), portugiesischer Jazz-Musiker 
 Orlando Villas Bôas (1914–2002), brasilianischer Anthropologe
 Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas (* 1939), portugiesischer Großkomtur des Malteserordens 

Siehe auch:

 Vilas Boas